Суперкубок Либертадорес 1992 — 5-й розыгрыш турнира. Турнир был сыгран с 30 сентября по 25 ноября 1992 года. Колумбийский клуб «Атлетико Насьональ» отбыл дисквалификацию и вновь участвовал в розыгрыше, также к турниру присоединился новый обладатель Кубка Либертадорес - бразильский клуб «Сан-Паулу». Поскольку теперь клубов-участников стало 16, то розыгрыш упростился - все начали с первого этапа. Трофей во второй раз подряд завоевал бразильский клуб «Крузейро».

Первый этап 

|}

Четвертьфиналы 

|}

Полуфиналы 

|}

Финал

Чемпион

Примечания

Ссылки 

 Суперкубок Либертадорес 1992 на сайте RSSSF

1992
Футбол в Южной Америке в 1992 году